

Toponyme 
 Fugging, village de la commune de Tarsdorf en Haute-Autriche, appelé Fucking jusqu’en 2020
 Fugging, village de la commune d’Obritzberg-Rust en Basse-Autriche, appelé Fucking jusqu’en 1836

Cinéma 
 Fucking Åmål
 Fucking Fernand

Musique 
 Fucking Smilers
 Fucking with Fire

Divers 
 Fucking Hell
 Fucking Karma

Voir aussi 
 Fuck (homonymie)